Неджати Атеш (; род. 3 января 1980, Измир) — турецкий футболист, выступавший на позиции нападающего.

Клубная карьера 
Неджати Атеш, родившийся в Измире, начинал свою карьеру футболиста в клубах «Алтай» и «Аданаспор», показывая в обоих случаях впечатляющие показатели. В 2004 году он подписал контракт с «Галатасараем».

В сезоне 2005/06 Неджати Атеш сыграл заметную роль в завоевании «Галатасараем» 16-го в его истории титула чемпиона страны. Однако, 25 июля 2007 года главный тренер стамбульцев Карл-Хайнц Фельдкамп официально заявил о том, что не собирается использовать Атеша в матчах предстоящего сезона. Футболист был выставлен на трансфер и тот сезон провёл на правах аренды за «Анкараспор» и «Истанбул ББ», забив в итоге 11 голов.

В сезоне 2008/09 Неджати Атеш, также будучи в аренде, выступал за клуб испанской Сегунды «Реал Сосьедад». Несмотря на свою уверенную игру он забил за басков лишь однажды, а занявшая в итоге шестое место команда не смогла вернуться в элиту испанского футбола.

Летом 2009 года, сыграв более 100 официальных матчей и забив более 50 голов в них за «Галатасарай», Неджати Атеш перешёл в другой клуб Суперлиги «Антальяспор», войдя по итогам сезона 2009/10 в тройку лучших бомбардиров лиги с 12 мячами.

В последний день трансферная окна в январе 2012 года Атеш подписал контракт с «Галатасараем» сроком на полгода и стоимостью в 250 000 €. Он сыграл значительную роль в завоевании «Галатасараем» очередного чемпионского титула по итогам сезона 2011/12.

Карьера в сборной 
Неджати Атеш дебютировал за сборную Турции на Кубке конфедераций 2003 года во Франции, трижды сыграв на этом турнире. 26 марта 2005 года он забил свой первый гол за национальную команду, отличившись в домашнем победном матче со сборной Албании, проходившем в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2006 года. Неджати Атеш также играл в решающих и неудачных для турок матчах плей-офф этого турнира против Швейцарии в ноябре 2005 года.

Голы за сборную

Статистика

Клубная

В сборной

Достижения

Клубные 
 «Галатасарай»
 Чемпион Турции (3): 2005/06, 2011/12
 Финалист Кубка Турции (1): 2004/05
 Обладатель Суперкубка Турции (1): 2012

В сборной 
 Турция
 3-е место на Кубке конфедераций (1): 2003

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Футболисты Турции
Игроки ФК «Алтай» Измир
Игроки ФК «Аданаспор»
Игроки ФК «Галатасарай»
Игроки ФК «Османлыспор»
Игроки ФК «Истанбул Башакшехир»
Игроки ФК «Антальяспор»
Игроки ФК «Эскишехирспор»
Игроки ФК «Кайсери Эрджиесспор»
Игроки ФК «Каршияка»
Игроки ФК «Реал Сосьедад»
Игроки сборной Турции по футболу